Denys Ołehowycz Cwietkow (, ur. 29 marca 2004 w Worochcie) – ukraiński skoczek narciarski. Uczestnik mistrzostw świata juniorów (2023) i zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy (2022). Medalista mistrzostw kraju.

Przebieg kariery 
W sierpniu 2019 w Râșnovie zajął 19. lokatę w zawodach Pucharu Karpat. W tym samym miesiącu w tej miejscowości zadebiutował w FIS Cupie, plasując się w szóstej dziesiątce. W marcu 2022 w Lahti wystąpił na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy, zajmując 35. lokatę w konkursie indywidualnym.

W lutym 2023 w Whistler wystąpił na mistrzostwach świata juniorów – w konkursie indywidualnym był 47., a w rywalizacji drużyn mieszanych 14.

Cwietkow jest medalistą mistrzostw Ukrainy w skokach narciarskich – latem 2022 zdobył brązowy medal w konkursie drużyn mieszanych.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty D. Cwietkowa na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Starty D. Cwietkowa na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo

FIS Cup

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu 
stan po zakończeniu sezonu 2022/2023

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Ukraińscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 2004